Szczepankowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Szczepankowo, dans le powiat d'Iława ;
 du village de Szczepankowo, dans le powiat d'Ostróda ;
 du village de Szczepankowo, dans le powiat de Szczytno.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Szczepankowo, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Szczepankowo, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Szczepankowo, dans la voïvodie de Podlachie.